

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kierz – przysiółek wsi Golędzinów w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie
 Kierz – kolonia wsi Jarczewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe
 Kierz – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce
 Kierz – część wsi Wola Pierowa w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Nowe Ostrowy
 Kierz – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia
 Kierz – część wieś Dłużniewo Duże w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby
 Kierz – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński
 Kierz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite

Inne 
 Kierz – szczyt w Polsce, w Górach Kruczych

Zobacz też 
 Kierz Niedźwiedzi, Kierz Półwieski, Długi Kierz, Szary Kierz